Naselja u Srbiji:
 Babina Poljana (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Babina Poljana (Trgovište, Srbija), naselje u sastavu općine Trgovište